Mihalik Sándor (1869–1940) helytörténész
 Mihalik Sándor (1900–1969) művészettörténész